António Augusto de Seixas
 Antonio María Seixas Bieyra (Tui, 1767 - ?), hisendat, polític gallec i ministre d'hisenda 
 Carlos Seixas